Tláloc es un nombre de origen náhuatl que significa "néctar de la tierra", en alusión al ciclo hidrológico. Se refiere a:

 Tláloc, la divinidad nahua de la lluvia y las aguas celestes;
 los tlaloques, los ayudantes de Tláloc encargados de repartir la lluvia por la tierra;
 el Monolito de Tláloc, una escultura de origen nahua ubicada en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México;
 el monte Tláloc o Tlalocatépetl, una montaña del Eje Neovolcánico de México ubicada en el Estado de México; o
 el volcán Tláloc o Tlamolo, un cerro de la Sierra de Ajusco-Chichinauhtzin ubicado al sur de la Ciudad de México.

Toponimia náhuatl de México